

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Nieczulice – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Bytów
 Nieczulice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów